Об'єкти NGC
Жираф (сузір'я)
Галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1876